Coscinodon är ett släkte av bladmossor. Coscinodon ingår i familjen Grimmiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Coscinodon